Uvberget kan avse:

 Uvberget (gravröse) – ett gravröse i Gnesta kommun
 Uvberget, Södermanland – en fornborg i Eskilstuna kommun
 Uvbergets naturreservat – ett naturreservat i Uppland